Liulimiao (kinesiska: 琉璃庙, 琉璃庙镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 81 kilometer norr om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Liulimiao är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Baoshan,  km nordväst om Liulimiao. I omgivningarna runt Liulimiao växer i huvudsak buskskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina